normatywizm – w filozofii prawa
 normatywizm – w językoznawstwie
 normatywizm – w polityce gospodarczeu
 poetyka normatywna – w literaturoznawstwie

Zobacz też 
 normatywność
 preskryptywizm
 deskryptywizm